Dongfeng Motor Wuhan Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2016 z cyklu Wuhan Open rozgrywany w dniach 25 września–1 października 2016 roku w Wuhanie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 589 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Chinach